Hyla quadrilineata est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hyla quadrilineata Wiegmann, 1834, synonyme de Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 1829) ;
 Hyla quadrilineata Steindachner, 1864, synonyme de Lysapsus limellum Cope, 1862.

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Rhacophorinae